Waddle ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Waddle (* 1954), englischer Fußballspieler
 Chris Waddle (* 1960), englischer Fußballspieler
 Jaylen Waddle (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler